Azerbaidjanul a participat la Jocurile Olimpice de vară din 2016 de la Rio de Janeiro în perioada 5 – 21 august 2016, cu o delegație de 56 de sportivi, care a concurat în 18 sporturi. Cu un total de 18 medalii, inclusiv una de aur, Azerbaidjan s-a aflat pe locul 39 în clasamentul final.

Participanți 
Delegația azeră a cuprins 56 de sportivi: 42 de bărbați și 14 femei. Cel mai tânăr atlet din delegația a fost înotătoarea Fatima Alkaramova (14 ani), cel mai vechi a fost canoișta Inna Osipenko-Rodomska (34 de ani).

Medalii

Medaliați

Medalii după sport

Referințe
 Azerbaidjan la Jocurile Olimpice de vară din 2016  pe Rio2016.com

Azerbaidjan la Jocurile Olimpice de vară
Țări la Jocurile Olimpice de vară din 2016